Hinwil (district), een district in het Zwitserse kanton Zürich
Hinwil (gemeente), de hoofdplaats van het Zwitserse district